Вилхелм II може да се отнася за:

 Вилхелм II - германски кайзер и крал на Прусия
 Вилхелм II (Аквитания) - граф на Оверн и Макон
 Вилхелм II (Атина) - херцог на Атина и Неопатрия
 Вилхелм II (Бавария) - граф на Нидерландия и Зеландия
 Вилхелм II (Гаскона) - херцог на Гаскона
 Вилхелм II (Монферат) - съ-маркграф на Монферат
 Вилхелм II (Хесен) - ландграф на Хесен
 Вилхелм II (Холандия) - граф на Холандия